Dunlop bezeichnet:

 eine Ortschaft in Schottland, siehe Dunlop (East Ayrshire)
 einen Stadtteil von Belconnen im Stadtbezirk von Canberra in Australien, siehe Dunlop (Australien)
 einen Reifenhersteller, siehe Dunlop (Reifenhersteller)
 einen Hersteller von Scheibenbremsen, Fahrzeugaufhängungen und Komponenten, siehe Dunlop Systems and Components
 einen schottischen Hartkäse, siehe Dunlop (Käse)
 ein US-amerikanisches Unternehmen der Musikelektronik, siehe Dunlop Manufacturing
 einen Sportartikelhersteller, siehe Dunlop Sport
 eine Fahrradventil-Art

Dunlop ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:

 Dunlop-Insel, Insel vor der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Dunlop Peak, Berg der Framnes Mountains im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Kap Dunlop, Kap an der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika

Dunlop ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dunlop (1932–1990), englischer Fußballtorhüter
 Alexander Rankin Dunlop (1868–1946), britischer Verwaltungsoffizier und Resident East Coast und Sandakan
 Alfred Dunlop (1875–1933), australischer Tennisspieler
 Billy Dunlop (1874–1941), schottischer Fußballspieler
 Blair Dunlop (* 1992), englischer Filmschauspieler und Musiker
 Blake Dunlop (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler
 Boyd Lee Dunlop (1926–2013), US-amerikanischer Jazzpianist
 Daniel Nicol Dunlop (1868–1935), schottischer Theosoph, Anthroposoph und Gründer von Wirtschaftsverbänden

 Frankie Dunlop (1928–2014), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Henry Dunlop (1876–1931; genannt Harry), britischer Polarforscher
 Isobel Dunlop (1901–1975), britische Violinistin und Komponistin

 Janette Dunlop (1891–1971), schottische Physikerin
 Jason Dunlop (* 1970), britischer Paläontologe und Zoologe
 Joan Dunlop (1934–2012), britische Frauenrechtsaktivistin
 Joey Dunlop (1952–2000), nordirischer Motorradrennfahrer

 Michael Dunlop (* 1989), nordirischer Motorradrennfahrer
 Nicholas Dunlop, Generalsekretär des e-Parliament, Demokratieförderer und Ratsmitglied im World Future Council
 Robert Dunlop (1960–2008), nordirischer Motorradrennfahrer
 Vic Dunlop (1948–2011), US-amerikanischer Komiker

Siehe auch:
 Dunlop, Bremner & Co., Werft in Port Glasgow am Clyde in Schottland; bestand von 1871 bis 1926
 Dunlap